Kalmars landsting kan syfta på:

Landstinget i Kalmar län – ett landsting för tolv kommuner i östra Småland och Öland 1971–
Kalmar läns norra landsting – ett landsting 1863–1970
Kalmar läns södra landsting – ett landsting 1863–1970